Bila Krynyzja (ukrainisch ; russisch Белая Криница/Belaja Kriniza) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Bila Krynyzja (Schytomyr), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
 Bila Krynyzja (Beryslaw), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw
 Bila Krynyzja (Baschtanka), Dorf in der Oblast Mykolajiwka, Rajon Baschtanka
 Bila Krynyzja (Tscherniwzi), Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi
 Bila Krynyzja (Riwne), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne